Султа́нки () — род птиц из семейства пастушковых. Характерные черты — короткий высокий клюв с овальными или округлыми ноздрями, очень длинные пальцы, при этом средний палец длиннее плюсны. Один вид — каспийская султанка — гнездится на территории России на западном побережье Каспийского моря.

Классификация 
В роде султанок (Porphyrio) выделяют 10 современных видов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вымершие виды (12 видов):
   — вымерла в первой половине XIX века
 Реюньонская камышница (Porphyrio caerulescens)  — вымерла к концу XVII века
 Новокаледонская султанка (Porphyrio kukwiedei)  — вымерла в историческое время (поздний Четвертичный период) или позже
 Такахе о. Северный (Porphyrio mantelli)  — вымерла в историческое время (поздний Четвертичный период) или в 1890-е гг.
 Маркизская камышница (Porphyrio paepae)  — вымерла в историческое время (поздний Четвертичный период) или в 1900-е гг.
 Султанка о. Хуахине (Porphyrio mcnabi)  — вымерла в историческое время (поздний Четвертичный период)
 Султанка о. Бука (Porphyrio sp.)  — историческое время (Голоцен)
 Гигантская султанка (Porphyrio sp.)  — историческое время (Голоцен)
 Султанка о. Новая Ирландия (Porphyrio sp.)  — историческое время (Голоцен)
 Султанка о. Норфолк (Porphyrio sp.)  — историческое время (Голоцен)
 Султанка о. Рота (Porphyrio sp.)  — историческое время (Голоцен)
 Султанка (? или пастушок) о. Мангаиа (Porphyrio sp.)  — историческое время (Голоцен) — видовая принадлежность неясна — может принадлежать к родам: Султанки или Камышницы или Pareudiastes

Примечания

Литература 
 
 

 
Роды птиц